Eichberger peut faire référence à :
 James Eichberger (né en 1990), athlète mexicain.
 Michael Eichberger (né en 1953), juge du Tribunal constitutionnel fédéral allemand.
 Willy Eichberger (1902-2004), acteur austro-américain.

Voir aussi